Piet Hein (1774), een Nederlands linieschip.
 Piet Hein (1799), (Ex-Princess Royal).
 Piet Hein (1803), een Nederlandse kanonneerschoener.
 Piet Hein (1813), een Nederlands linieschip.
 Hr.Ms. Piet Hein (1896), een Nederlands pantserschip.
 Hr.Ms. Piet Hein (1929), een Nederlandse torpedobootjager van de Admiralenklasse.
 Hr.Ms. Piet Hein (1945), een Nederlandse torpedobootjager van de S-klasse
 Hr.Ms. Piet Hein (1981), een Nederlands fregat van de Kortenaerklasse.